

Biografia

Filmografia parziale

Regista 
Skvernyj anekdot (1966)
La guardia bianca (1970)

Collegamenti esterni